

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest nich 12, w tym 4 podstawowe
 Wygnanka – część miasta Piła
 Wygnanka – część miasta Trzebinia
 Wygnanka – część wsi Kodeń w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 Wygnanka – część wsi Zaczopki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno
 Wygnanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Wygnanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kock
 Wygnanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica Wschodnia
 Wygnanka – część wsi Bojanówka w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Wygnanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Wygnanka – część wsi Uherce Mineralne w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Olszanica
 Wygnanka – część wsi Nadolany w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Bukowsko
 Wygnanka – część wsi Szczawne w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza

Miejscowości na Ukrainie 
 Wygnanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim  
 Wygnanka Górna – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim
 Wygnanka – dzielnica miasta Czortkowa

Zobacz też 
 Wyhnanka – ujednoznacznienie
 Wygnanki – ujednoznacznienie